Palladius kan syfta på:

 Palladius av Antioka (död 309), kristet helgon
 Palladius (biskop på Irland), irländsk biskop på 400-talet.
 Palladius av Ratiaria, ariansk biskop
 Palladius av Galatien, biskop i Galatien, historiker
 Peder Palladius (1503–1560), dansk biskop
 Niels Palladius (1510–1560), dansk biskop